Geografia:
 Baixàs, poble de 2.579 habitants, cap de la comuna del mateix nom, de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord.
 Rías Baixas, part de l'àrea costanera de Galícia a la província de Pontevedra, des del cap de Fisterra fins al Cap Silleiro.
 Biografies:
 Lluís Baixa o Louis Baixa o Louis Baixas (segle XVII-segle XVIII), escultor de la Catalunya Nord entre 1714 i 1765.
 Climent Baixas i Cuyas (Barcelona, 1854-1936), organista i compositor.
 Joan Baixas i Carreter (Barcelona, 1863-1925), pintor català fundador de l'Acadèmia Baixas
 Joan Francesc Baixas i Arias (Barcelona, 1946), pintor i director teatral.

 Miscel·lania:
 Santa Maria de Baixàs, església i parròquia de la comuna rossellonesa de Baixàs, Catalunya Nord.
 Santa Caterina de Baixàs, santuari del Rosselló al poble de Baixàs, Catalunya Nord.
 Viatges Baixas, agència de viatges fundada a Barcelona a principis de la dècada de 1930